Кубок Болгарії з футболу 2016–2017 — 77-й розіграш кубкового футбольного турніру в Болгарії. Титул втретє здобув Ботев (Пловдив).

Календар

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 вересня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 вересня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 вересня 2016

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 жовтня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 жовтня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 жовтня 2016

|}

Чвертьфінали 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 квітня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 квітня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 квітня 2017

|}

Півфінали 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|18/27 квітня 2017

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|19/26 квітня 2017

|}

Фінал

Посилання 
 http://bulgarian-football.com/kupa-na-bulgaria.html 
 Кубок Болгарії на soccerway 

2016—2017
Болгарія
Болгарія
2016 у болгарському спорті
2017 у болгарському спорті